12/2 kan syfta på:

 12 februari
 2 december (amerikanskt datumformat)